Filzmoos heißen:

 Filzmoos (Salzburg), Gemeinde im Bezirk St. Johann, Land Salzburg

 Filzmoos (Gemeinde Filzmoos), Ortschaft und Katastralgemeinde von Filzmoos, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Filzmoos (Gemeinde Gaming), Ortsteil von Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Filzmoos (Gemeinde Sankt Jakob im Walde), Katastralgemeinde in der Steiermark

 Filzmoos (Hebalm), Feuchtgebiet auf der Hebalm in der mittleren Koralm, Steiermark